Cevada-dos-ratos é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Hordeum murinum
 Hordeum murinum subsp. leporinum
 Hordeum murinum subsp. murinum